Mitropacupen 1931 var den femte säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1931